kaskái nyelv
 kaskái nép